Донесе́ние — устное или письменное официальное сообщение каких-либо сведений вышестоящему командованию или руководству:
 административного характера — рапорт; официальный устный или письменный доклад от нижестоящего к вышестоящему;
 военно-исторического характера — реляция.

См. также 
 Донос
 Раппорт (значения)